Максимов, Николай Иванович:
 Максимов, Николай Иванович (1875—?) — русский шахматный композитор и журналист.
 Максимов, Николай Иванович (1911—1967) — Герой Социалистического Труда.
 Максимов, Николай Иванович (1911—1993) — русский советский писатель
 Максимов, Николай Иванович — депутат Верховного Совета СССР VIII созыва.